YXP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pangnirtung (Nunavut) (Canada)